Sisimiut (gemeente), een gemeente in Groenland
Sisimiut (plaats), de grootste plaats in bovengenoemde gemeente